Ruta 41 o Carretera 41 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 41, en la Provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta 41-CH, carretera internacional en la Región de Coquimbo.

Colombia 
 Ruta Nacional 41.

España 
 Ruta CV-41, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta 41 en Illinois.
 Ruta Estatal de Alabama 41.
 Ruta de Illinois 41.
 Ruta Estatal de California 41.
 Carretera de Nebraska 41.
 Carretera Estatal de Idaho 41.

Ruta 041